Milan Kučera může být:

 Milan Kučera (demograf), český demograf (1929–2018)
 Milan Kučera (kanoista), slovenský kanoista
 Milan Kučera (matematik), český matematik (* 1946)
 Milan Kučera (politik), československý politik
 Milan Kučera (sdruženář) (* 1974), český lyžař